

Patronyme 

 André Boll (1896-1983), un architecte et décorateur français,
 Bernhard Boll (1756-1836), archevêque de Fribourg-en-Brisgau
 Fabian Boll (1979-), un joueur allemand de football,
 Frank Boll (1911-1990), joueur de hockey sur glace canadien
 Heinrich Böll (1917-1985), un écrivain allemand,
 Jacob Boll (1828-1880), un naturaliste et entomologiste suisse,
 Jared Boll (1986-), un joueur américain de hockey sur glace,
 Madeleine Boll, (1953-), footballeuse internationale suisse
 Marcel Boll (1886-1958), un sociologue et physicien français, frère aîné d'André Boll,
 Timo Boll (1981-), un joueur de tennis de table allemand,
 Uwe Boll (1965-), un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma allemand,

Toponyme 

 Bad Boll, une municipalité du district de Göppingen dans le Baden-Württemberg en Allemagne,

Voir aussi 
 ,
 ,
Patronyme germanique